Царь Эдип:

 «Царь Эдип» — одна из семи дошедших до нас трагедий Софокла.
 «Царь Эдип» — фильм Паоло Пазолини. Экранизация одноимённой трагедии Софокла.
 «Царь Эдип» — опера Леонкавалло.
 «Царь Эдип» — опера Стравинского.